Le tournoi de Torquay est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du 4 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Pat Walkden.

Faits marquants 
Quatrième des cinq manches de la Dewar Cup 1968 après Stalybridge, Perth et Aberavon et quatrième victoire consécutive de Margaret Smith Court dans la coupe. La dernière manche se déroule au London Indoors avant la finale à Londres.

Primes et points 
La victoire en finale de Margaret Smith Court lui a rapporté 40 £ (96 $) !

Résultats en simple

Parcours 
Trois joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Torquay

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Torquay
Tennis en Angleterre en 1968
Sport en novembre 1968